Refia Sultan (figlia di Abdülmecid I), principessa ottomana 
Refia Sultan (figlia di Abdülhamid II), principessa ottomana